Bögen ist der Name folgender Orte:
 Bögen (Wintger), Ortschaft in der Gemeinde Wintger, Kanton Clerf, Großherzogtum Luxemburg
 Bögen, Kreis Friedland/Bartenstein: Minino (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad/Russland
 Bögen, Kreis Preußisch Eylau: Lineinoje (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad/Russland

sowie
die Pluralform von Bogen